Jacquemart är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Albert Jacquemart (1808–1875), fransk konsthistorisk författare
 Henri-Alfred Jacquemart (1824–1896), fransk skulptör
 Jules-Ferdinand Jacquemart (1837–1880), fransk grafiker
 Nélie Jacquemart (1841–1912), fransk konstnär

Se även 
 Musée Jacquemart-André

Franska efternamn